Parseval ist der Name folgender Personen:

 August von Parseval (1861–1942), deutscher Konstrukteur von Luftschiffen (Parseval-Luftschiffe)
 Marc-Antoine Parseval (1755–1836), französischer Mathematiker (Parsevalsche Gleichung)
 Ferdinand von Parseval (1791–1854), bayerischer Generalmajor.
 François-Auguste Parseval-Grandmaison (1759–1834), französischer Maler und Dichter
 Joseph von Parseval (1825–1887), bayerischer Regierungsbeamter
 Maximilian von Parseval (1823–1902), bayerischer Generalmajor
 Otto von Parseval (1827–1901), königlich-bayerischer General der Infanterie und Prinzenerzieher im Großherzogtum Oldenburg

Siehe auch:
 Parceval, mittelalterliche Sagengestalt
 Parsevalsche Gleichung (nach Marc-Antoine Parseval), auch bekannt als Abgeschlossenheitsrelation
 Parsevalsches Theorem
 Parseval-Frame, siehe Hilbertraumbasis
 Parseval-Luftschiff